Christian Jürgensen kan syfta på bland andra:

* Christian Jürgensen (1805–1860), dansk matematiker
 Christian Jürgensen (1838–1909), tysk politiker
 Christian Jürgensen (1846–1927), dansk läkare
 Christian Jürgensen (född 1985), tysk fotbollsspelare

Se även 
 Christian Jürgensen Thomsen